

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 27 maja – obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne na Bliskim Wschodzie.
 Europa
 Klęska Sparty w bitwie z Argos. Po raz pierwszy hoplici użyli szyku falangi.

Zmarli 
 Asarhaddon, król Asyrii